Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2018 vond plaats van 23 tot en met 29 april 2018 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 41e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravel-binnenbanen van de Porsche-Arena.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 17 speelsters uit de top-25 deel.

Titelverdedigster Laura Siegemund was met een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Coco Vandeweghe. Vandeweghe was eigenlijk te laat geweest om zich voor het toernooi op te geven (de deadline was verstreken), maar zij was alsnog toege­laten door middel van een wildcard.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep bereikte de kwartfinale. Daarin verloor ook zij van Coco Vandeweghe.

Het vijfde reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de Ameri­kaanse Coco Vandeweghe in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won op dit toernooi US$ 140.193 prijzen­geld, alsmede een Porsche 718 Boxster GTS. Plíšková (26 jaar oud) nam zich voor om nu dan toch eindelijk eens haar rijbewijs te gaan halen.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top-25

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Raquel Atawo en Jeļena Ostapenko hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Ostapenko speelde samen met Olha Savtsjoek – in de tweede ronde werden zij uitgeschakeld door Atawo en haar nieuwe partner Anna-Lena Grönefeld.

Het eerste reekshoofd, Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez, bereikte de halve finale. Daarin verloren ook zij van Atawo/Grönefeld.

Het als vierde geplaatste duo Raquel Atawo en Anna-Lena Grönefeld won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Nicole Melichar en Květa Peschke in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Ameri­kaanse Atawo had daarnaast zeventien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Duitse Grönefeld zestien.

De Nederlandse dames Kiki Bertens en Demi Schuurs waren het derde reekshoofd. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2018
Stuttgart